Det finns ett flertal kyrkor med namnet S:t Johanneskyrkan, Johanneskyrkan eller Sankt Johannes kyrka:

Sverige 
S:t Johanneskyrkan, Göteborg
S:t Johanneskyrkan, Jönköping 
S:t Johannes kyrka, Malmö
S:t Johannes kyrka, Norrköping
S:t Johannes kyrka, Skövde
S:t Johanneskyrkan, Stockholm
Johanneskyrkan, Södertälje
Johanneskyrkan, Vännäs
 Sankt Johannes kyrka, Habo
 Sankt Johannes kyrka, Järrestad
 Sankt Johannes kyrka, Kalmar
 Sankt Johannes kyrka, Landskrona
 Sankt Johannes kyrka, Malmö
 Sankt Johannes kyrka, Norrköping
 Sankt Johannes kyrka, Stockholm
 Sankt Johannes kyrka, Skövde
 Sankt Johannes kyrka, Värnamo
 Sancti Johannis Baptistae kyrka, Landskrona
 Sankt Johannes kapell, Vimmerby

Finland 
Johanneskyrkan, Fredrikshamn
S:t Johannes kyrka, Hauho
Johanneskyrkan, Helsingfors
Sankt Johannes kyrka, Lemland
Sunds kyrka, Åland
Johanneskyrkan, Tammerfors, från 1923 Tammerfors domkyrka

Norge 
Johanneskirken i Bergen
Johannes kirke, f.d. kyrka i Oslo

Danmark 
Sankt Johannes Kirke i Köpenhamn

nl:Iglesia de San Juan de Dios